Эльм (, , ) — фамилия и топоним.

 Эльм, Андрэ (1843 — ?) — немецкий писатель известный под псевдонимом André Hugo.
 Эльм, Виктор (род. 1985) — шведский футболист. 
 Эльм, Давид (род. 1983) — шведский футболист.
 Эльм, Расмус (род. 1988) — шведский футболист.
 Эльм, Стивен (род. 1975) — канадский конькобежец.

Примечания

Топоним 
 Эльм — коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус.
 Кёнигслуттер-ам-Эльм — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.